Le Prix Gadeau de Kerville peut désigner :
 le Prix Gadeau-de-Kerville de la Société entomologique de France ;
 le Prix Gadeau-de-Kerville de la Société zoologique de France.

Homonymie